Desprez kan verwijzen naar de volgende personen:

 Josquin des Prez (~1450 - 1521), Franstalig Vlaams musicus
 Antoine Florent Albert Desprez (1759 - 1841), Luxemburgs officier, landeigenaar, rechter en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Achternaam